Mb – skrót od megabit (informatyka)
 mb – metr bieżący

Zobacz też 
 MB